Zimsko prvenstvo Jugoslavije za 1971. godinu je osvojio Partizan iz Beograda.

Ljestvice

Ljestvica završnog dijela prvenstva

Izvori 
Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.

1971.